Sprong (techniek), een begrip uit de tweewielertechniek
 Sprong (actie), een actie waarin iemand van de grond loskomt
 Paardsprong, een gymnastiekonderdeel
 Wieuwens of Sprong, een buurtschap in de Nederlandse provincie Friesland

Zie ook
Springen (doorverwijspagina)